Courmont (Aisne)
 Courmont (Haute-Saône)